Klein (în , din limba germană) este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Avraham Klein (n. 1934), arbitru israelian de fotbal, evreu originar din România
 Calvin Klein (n. 1942), designer de modă american
 Christoph Klein (n. 1937), episcopul Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România
 Dani Klein (n. 1953), cântăreață belgiană
 Emil Klein (1955-2004), violoncelist și dirijor român
 Ernest Klein (1899-1983), rabin, lingvist și autor evreu, care a trăit în Canada
 Eva Klein (n. 1925), om de știință suedezo-maghiar
 Felix Klein (1849-1925), matematician german
 Fritz Klein (1888-1945), medic sas transilvănean
 Gérard Klein (n. 1937), scriitor francez 
 Jakob Klein-Haparash (1897-1970), jurnalist și scriitor de limba germană
 Joseph Klein (1862-1927), actor german
 József Klein (1896-1945), pictor evreu de limbă maghiară
 Karl Kurt Klein (1897-1971), teolog, filozof și scriitor german din România
 Lawrence Klein (n. 1920) este un economist evreu-american
 Michael Klein (1959-1993), fotbalist român de etnie germană
 Oskar Klein (1894-1977), fizician suedez de etnie ebraică
 Robert Klein (1918-1967), filozof și istoric de artă francez și istoric al ideilor, evreu originar din România
 Stefan Klein (n. 1965), autor german de literatură științifică
 Wilhelm Klein (1850-1924), arheolog evreu din Austro-Ungaria
 Yves Klein (1928-1962), pictor francez